At-Ta’if – miasto w Arabii Saudyjskiej
 Porozumienie z Taif – porozumienie kończące libańską wojnę domową
 Port lotniczy Taif – lotnisko w Arabii Saudyjskiej
 „Taif” – saudyjska fregata z lat 80. XX wieku